Zühlen steht für:
 Zühlen (Arendsee), ein Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) in der Altmark
 Zühlen (Rheinsberg), ein Ortsteil der Stadt Rheinsberg im Ruppiner Land